Dokos est une île de Grèce, située en mer Égée, entre Hydra et le Péloponnèse. Elle est inhabitée et appartient à la municipalité d'Hydra.

Naufrage 
C'est le site du naufrage d'un navire au 3ème millénaire : .

Île en Attique (périphérie)
Île inhabitée
Îles Saroniques